Zab référer à :

 Géographie :
 Grand Zab, fleuve du Kurdistan, affluent du Tigre,
 Petit Zab, rivière en Iran et Irak,
 Monts du Zab ou Zibans, Algérie,
 , village de la voïvodie de Petite-Pologne (małopolskie) en Pologne.